Воркутинская ТЭЦ — предприятия энергетики в городе Воркута:

 Воркутинская ТЭЦ-1
 Воркутинская ТЭЦ-2